Phlébotomie peut être :
 Saignée ;
 Prélèvement sanguin.